Диего Агирре: Агирре, Диего (род. 1965) — уругвайский футболист, тренер.
 Агирре, Диего (род. 1993) — аргентинский футболист.